Карригахориг (; ) — деревня в Ирландии, находится в графстве Северный Типперэри (провинция Манстер) у трассы .

Примечания 

Населённые пункты графства Северный Типперэри